Développement peut désigner :

Sciences économiques 

 développement humain (économie)
 pays développé
 pays en développement
 sous-développement
 maldéveloppement
 aide au développement
 alterdéveloppement : évolution du concept de développement incluant une réflexion sur les conséquences sociales et écologiques de sa version traditionnelle productiviste.
 développement économique et social : l'ensemble des mutations positives (techniques, démographiques, sociales, sanitaires…) que peut connaître une zone géographique. 
 développement durable, mode de développement qui satisfait les besoins des générations présentes, sans compromettre les besoins des générations futures, qui donc concilie les contraintes économiques, écologiques et sociales, en les croisant dans leur mode de gestion.
 codéveloppement, évolution du concept d'aide au développement concernant non seulement les aspects économiques, mais aussi les évolutions sociales, l'environnement et le fonctionnement démocratique des institutions.

Géographie, aménagement et urbanisme 

 développement local
 développement urbain
 développement régional
 développement territorial
 développement, synonyme de promotion immobilière.

Mathématiques 

 développement limité et développement en série entière, approximation d'une fonction;
 développement d'une expression, procédé inverse de la factorisation;
 développement, longueur cumulée des différents tronçons d'un objet linéaire de forme plus ou moins complexe (réseau de transport, réseau souterrain,..)
 développement d'un solide.

Musique  

 la section centrale de la structure de la forme sonate.

Psychologie 

 développement de l'enfant, en pédagogie, pédiatrie et pédopsychologie.

Sociologie 

 progrès

Sciences du vivant 

 biologie du développement, ensemble des mécanismes à l'œuvre durant la croissance d'un organisme vivant.

Sciences humaines 

 psychologie du développement
 sociologie du développement

Technique et technologie 

 développement d'un film noir et blanc et développement d'un film négatif couleur, traitement chimique de l'émulsion photographique.
 développement, longueur qu'une bicyclette parcourt à chaque tour de pédalier (voir aussi braquet ou cycloïde).
 développement, première étape de la réalisation d'un film.
 développement technologique, phase de recherche et de mise au point d'une invention, d'un procédé, d'un composé chimique ou d'un produit.
 développement de logiciel informatique.

Voir aussi 

 Croissance économique
 Innovation
 Progrès scientifique
 Progrès social
 Progrès technique